Dorischer Tempel ist

 die Bezeichnung für einen Tempel mit dorischer Säulenordnung, siehe Dorische Ordnung
 der Name für einen Tempel in Tarent, siehe Poseidontempel (Tarent)